Valentina Popova, athlète soviétique pratiquant le lancer du javelot.
Valentina Popova (née en 1972), haltérophile russe
Valentina Popova (née en 1960), pongiste soviétique